Edmond Leclère – cestista francese
 Léon Leclère – pseudonimo di Tristan Klingsor, scrittore, pittore e critico d'arte francese
 Mario Leclere – direttore della fotografia e fotografo cubano
 Michel Leclère – pilota di Formula 1 francese

Pagine correlate 

Leclerc